Контр, Контр-:
 Контр…, Контр- — часть сложных слов, обозначающая активное противодействие, противоположность тому, что выражено во второй части слова, например контр-погон.
 Контр — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.
 Контр — коммуна во Франции, департамент Шер.
Контр - Контрмера К данным международным словообразовательным элементам подебрать по два три слова, в которые они входят,и запишите.

См. также 
 Страницы, начинающиеся на «контр»